Аксёновский сельсовет

 Аксёновский сельсовет — муниципальное образование в Альшеевском районе Башкортостана
 Аксёновский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (упразднён в 1954)
 Аксёновский сельсовет — в Луховицком районе Московской области (до 1994)
 Аксёновский сельсовет — в Богородском уезде Московской губернии (до 1926)